Серія A 2018—2019 — 85-й розіграш чемпіонату Серії А. Чемпіонат стартував 15 вересня 2018 року, фінішував фінальним матчем плей-оф 28 січня 2019. Чемпіоном вп'яте став «Ріттен Спорт».

Регулярний сезон

Фінал чотирьох

Півфінали

Фінал 

†: матч закінчився в додатковий час перемогою «Ріттен Спорт» з рахунком 1:0

Посилання 
 Офіційний сайт 
 eliteprospects 

2019
Італія
Італія
2018 в італійському спорті
2019 в італійському спорті‎